Mr. Abbott e famiglia (Bless This House) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1971 al 1976.
Bless This House – film britannico del 1972 diretto da Gerald Thomas, spin-off della serie precedente.
Bless This House – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1995 al 1996.